Irodalom
 Az öreg halász és a tenger (The Old Man and the Sea), Ernest Hemingway regénye (1952)

Filmcímek
 Az öreg halász és a tenger (The Old Man and the Sea), 1958-as amerikai filmdráma, rendezte John Sturges, főszereplő Spencer Tracy
 Az öreg halász és a tenger (The Old Man and the Sea), 1990-es angol-amerikai tévéfilm (néhol minisorozatként feltüntetve), rendezte Jud Taylor, főszereplő Anthony Quinn
 Az öreg halász és a tenger (Sztarik i more), 1999-es, Oscar-díjas orosz-japán-kanadai animációs rövidfilm, rendezte Alekszandr K. Petrov

Egyéb
 The Old Man and the Sea, dán progresszív rock együttes